Lafon County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Eastern Equatoria, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Lafon County är huvudsakligen savann. Runt Lafon County är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är oktober, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Eastern Equatoria